Hummelsberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Berge:
 Hummelsberg (Schwäbische Alb) (1002,1 m), am Südwestrand der Schwäbischen Alb bei Gosheim, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Hummelsberg (Schwarzwald) (559,0 m), im Nordschwarzwald bei Gaisbach (Baden-Baden), Stadtteil Lichtental, kreisfreies Baden-Baden, Baden-Württemberg
 Hummelsberg (Westerwald) (407,4 m), im Westerwald bei Linz am Rhein, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Hummelsberg (Kleinkochberg) (515 m) bei Kleinkochberg, Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen

Orte:
 Hummelsberg (Hohenthann), Ortsteil der Gemeinde Hohenthann, Landkreis Landshut, Bayern
 Hummelsberg (Mitterskirchen), Ortsteil der Gemeinde Mitterskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hummelsberg (Warngau), Ortsteil der Gemeinde Warngau, Landkreis Miesbach, Bayern

Siehe auch:
 Hummelberg